Чемпіонат СРСР з футболу 1959 (клас «Б») — чемпіонат СРСР з футболу серед команд класу «Б». У турнірі брали участь 101 команда.

Зональний етап

1 зона

2 зона

3 зона

4 зона

5 зона

6 зона

7 зона

Фінал РРФСР

Посилання 
 RSSSF 
 1959 на helmsoccer.narod.ru 

1959
СРСР